Фридерике Майрьокер () е австрийска поетеса, белетристка, автор на радиопиеси, преводачка и художничка.

Биография и творчество 
Родена е на 20 декември 1924 г. във Виена. Осемнадесетгодишна е мобилизирана в противовъздушната отбрана по време на Втората световна война. Повече от две десетилетия работи като учителка по английски език във Виена.

Първите публикации на Фридерике Майрьокер са от 1946 г. във виенското авангардно списание „План“. Сравнително късно издава стихосбирката „Стърготини за кървенето на сърцето ми“ (1967).

През 1970-1971 г. поетесата е стипендиант на Берлинската артистична програма на Германската служба за академичен обмен в Западен Берлин. През 1972 г. с подкрепата на австрийското министерство за образование и изкуство предприема заедно с поета Ернст Яндл – неин дългогодишен спътник – лекционни пътувания из САЩ. След това публикува стихосбирките „Сини озарения“ (1973) и „Сред бавни светкавици“  (1974). Следват пътувания из ФРГ, ГДР, Холандия, Люксембург, Полша, Англия, Франция, Швейцария и Съветския съюз. Публикува поредица от книги с избрани стихове – „Лека нощ, добро утро“ (1982), „Зимно щастие“ (1986) и „Побъркана възраст“ (1992).

Поканена е отново от Берлинската артистична програма (1993). Издава поетическите сборници „Бележки върху една камила“ (1996) и „Съседни метали“ (1998). Събраните ѝ стихотворения излизат през 2004 г.

Причисляват я към представителите на „конкретната поезия“, сюрреализма и „автоматичното писане“. Поетесата определя своя творчески метод така: „Аз живея сред образи. Виждам всичко в образи, цялото ми минало, спомени са образи. Превръщам образите в език, като навлизам докрай в образа. Навлизам толкова дълбоко, докато той се превърне в език.“

Признание 
Фридерике Майрьокер е сред най-значимите австрийски литературни творци, член е на „Берлинската академия на изкуствата“, на „Австрийския художествен сенат“ на Виена и на „Германската академия за език и литература“ в Дармщат.

Библиография

Лирика и проза 
 Larifari. Ein konfuses Buch, Prosaskizzen, 1956
 Metaphorisch, Gedichte, 1965
 Texte, Gedichte, 1966
 Tod durch Musen, Poetische Texte, 1966
 Sägespäne für mein Herzbluten, Gedichte, 1967
 Minimonsters Traumlexikon, Texte in Prosa, 1968
 Fantom Fan, 1971
 Sinclair Sofokles der Baby-Saurier, 1971

 In memoriam Vladimir Kafka. Bildgedicht, 1972
 Arie auf tönernen Füszen. Metaphysisches Theater, 1972
 Blaue Erleuchtungen. Erste Gedichte, 1973
 je ein umwölkter gipfel, Erzählung, 1973
 Tod durch Musen. Poetische Texte, 1973
 Augen wie Schaljapin bevor er starb, Kurzprosa, 1974
 meine träüme, ein flügelkleid, Kinderbuch, 1974
 In langsamen Blitzen, Gedichte, 1974
 Augen wie Schaljapin bevor er starb, 1974
 Das Licht in der Landschaft, Prosa, 1975
 schriftungen: oder gerüchte aus dem jenseits, Prosa, 1975
 Drei Hörspiele, 1975, (gemeinsam mit Ernst Jandl)
 Fast ein Frühling des Markus M., Prosa, 1976
 lütt´ koch. Gedicht in sechs Phasen, 1977
 Heisze hunde, 1977
 rot ist unten, Kurzprosa, Gedichte, Hörspiel, 1977
 Fünf Mann Menschen, Hörspiele, 1977 (gemeinsam mit Ernst Jandl)
 Heiligenanstalt, Prosa, 1978
 Schwarmgesang – Szenen für die poetische Bühne, Hörspiele, 1978
 jardin pour friedericke mayröcker, 1978
 Ausgewählte Gedichte 1944-1978, 1979
 Ein Lesebuch, Prosa, Gedichte, Hörspiele, Theaterstück, 1979
 Tochter der Bahn / Der Ureinwohner, Prosa, 1979
 Pegas, das Pferd, Kinderbuch, 1980
 Die Abschiede, Prosa, 1980
 schwarze romanzen, Ein Gedichtzyklus, 1981
 Treppen, Prosa, 1981
 Bocca della verità, Hörspiel, 1981
 Gute Nacht, guten Morgen. Gedichte 1978-1981, 1982
 Ich, der Rabe und der Mond, Ein Kinderbuch zum Lesen und Weiterzeichnen, 1982
 im Nervensaal, Himmel am zwölften Mai, Kurzprosa und Zeichnungen, 1983
 Magische Blätter I, Kurzprosa, 1983
 Das Anheben der Arme bei Feuersglut, Prosa, Gedichte, 1984
 Fünf Mann Menschen, Hörspiel, 1984 (gemeinsam mit Ernst Jandl)
 Reise durch die Nacht, Gedichte und Prosa, 1984
 Rosengarten, Prosa, 1984
 Configurationen, Prosa, 1985
 So ein Schatten ist der Mensch, Ein Hörspiel, 1985
 Das Herzzerreißende der Dinge, Prosa, 1985
 Das Jahr der Schnee, Eine Auswahl. Prosa, Gedichte, Hörspiel, 1985
 Der Donner des Stillhaltens / Larven Schemen Phantome, Prosa und Photographien, 1986
 Winterglück. Gedichte 1981-1985, 1986
 Votivkopf, weiblich, Prosa, 1986
 Magische Blätter II, Kurzprosa, Hörspiel, Gespräch, 1987
 mein Herz mein Zimmer mein Name, Prosa, 1988
 Gesammelte Prosa 1949-1975, 1989
 Jericho. Gedicht in mehreren Phasen, 1989
 Zittergaul, Gedichte für Kinder, 1989
 UMBRA. DER SCHATTEN. Das ungewisse Garten-Werk, Prosa, 1989
 Dekomposition, Prosa, 1989
 aus einem Stein entsprungen: aus einem Verwandtschafts-himmel zu Karl Prantl's Arbeiten in Stein, Prosa, 1989
 Gemeinschaftsarbeit, Prosa, 1989 (gemeinsam mit Ernst Jandl und Andreas Okopenko)
 Variantenverzeichnis, oder Abendempfindung an Laura, Prosa, 1989
 Empfindliche Träume, Zeichnungen, 1990
 Entfachung. Gedicht in mehreren Phasen, 1990
 Stilleben, Prosa, 1991
 Magische Blätter III, Kurzprosa, 1991
 Kinder Ka-Laender 1965, Kinderbuch, 1991
 Das besessene Alter. Gedichte 1986-1991, 1992
 Phobie der Wäsche, Prosa, 1992
 als es ist, Texte zur Kunst. Kurzprosa, Gedichte, Hörspiel, 1992
 Blumenwerk. Ländliches Journal / Deinzendorf, Prosa, Gedichte, Hörspiel, 1992
 Gang durchs Dorf: Fingerzeig, 1992
 Proëm auf den Änderungsschneider Aslan Gültekin, Gedicht, 1992
 Verfaulbett oder die Almlunge, Prosa, 1992
 ABC-thriller 1968, Kinderbuch, 1992
 Veritas. Lyrik und Prosa 1950-1992, 1993
 Nimbus der Kappe, Prosa, 1993
 BETBLUMEN. (ein) mein Lieblingstod, Prosa, 1993
 Das Alphabet der Friederike Mayröcker, Kinderbuch, 1993
 Mania, Rede, 1994
 Lection, Prosa, 1994
 Das Licht in der Landschaft, 1994
 Bildlegende zu einem absurden Puppentheater, Prosa, 1994
 Brancusi 'Der Kusz' (Kalkstein) (öcker mal nicht so fromm – aus dem Niedersächsischen Wörterbuch), Prosa, 1994
 ziemlich Gedichtkopfkissen, presque oreiller-poëme, Gedicht, 1994
 In einer Art ohne Netz, Gespräche, Prosa, 1994
 Heiligenanstalt, (english), USA 1994
 Magische Blätter IV, Kurzprosa, 1995
 den Fliegenschank aufgebrochen, Zeichnungen, 1995
 Kabinett-Notizen nach James Joyce, Prosa, Mit Illustrationen der Autorin, 1995

 Notizen auf einem Kamel: Gedichte 1991-1996, 1996
 brütt oder Die seufzenden Gärten, Roman, 1998
 Benachbarte Metalle, Ausgewählte Gedichte, 1998
 Magische Blätter V, Kurzprosa, 1999
 Gesammelte Prosa 1949-2001, 2001
 Magische Blätter I-V, 2001
 Requiem für Ernst Jandl, Prosa und Gedichte, 2001
 Mein Arbeitstirol. Gedichte 1996-2001, 2003
 Die kommunizierenden Gefäße, 2003
 Gesammelte Gedichte 1939-2003, 2004
 Und ich schüttelte einen Liebling, Erinnerungsbuch, 2005
 Liebesgedichte, 2006
 Magische Blätter VI, 2007
 Paloma, 2008
 Kassandra im Fenster, 2008
 Scardanelli, 2009
 dieses Jäckchen (nämlich) des Vogel Greif. Gedichte 2004-2009, 2009
 ich bin in der Anstalt. Fusznoten zu einem nichtgeschriebenen Werk, 2010
 vom Umhalsen der Sperlingswand, oder 1 Schumannwahnsinn, 2011
 ich sitze nur GRAUSAM da, 2012
 Von den Umarmungen, 2012
 études, 2013
 Poesiealbum, 2014
 cahier, 2014
 fleurs, 2016
 Pathos und Schwalbe, 2018

Радиодрама 
 Five Man Humanity / Fünf Mann Menschen, zus. mit Ernst Jandl, SWF 1968.
 Der Gigant, mit Ernst Jandl, WDR 1969.
 Arie auf tönernen Füßen, WDR 1969.
 Mövenpink oder 12 Häuser, RIAS 1969.
 Spaltungen, mit Ernst Jandl, WDR/SWF 1970.
 Anamnese oder Erinnerung an eine Vorgeschichte, SDR 1970.
 Botschaften von Pitt, SDR 1970.
 Gemeinsame Kindheit, mit Ernst Jandl, WDR 1971 (1970).
 für vier, SDR 1970.
 Tischordnung, WDR 1971.
 message comes, RB 1971.
 Schwarmgesang, SDR 1972.
 Gefälle, RIAS 1972.
 Bocca della Verità, ORF 1977.
 Der Tod und das Mädchen, WDR 1977.
 Die Umarmung, nach Picasso, WDR 1986.
 Schubertnotizen oder das unbestechliche Muster der Ekstase.
 So ein Schatten ist der Mensch, RIAS/ORF/NDR/WDR 1982 (1983).
 Der Tod und das Mädchen, ORF 1985.
 Variantenverzeichnis oder Abendempfindung an Laura, ORF-HI Kunstradio 1988.
 Repetitionen, nach Max Ernst, WDR/NDR 1989.
 Nada. Nichts. SDR 1991.
 Obsession, BR 1993.
 Schubertnotizen oder Das unbestechliche Muster der Extase, WDR 1994.
 Die Hochzeit der Hüte, BR 1995.
 Das zu Sehende, das zu Hörende, ORF/BR/WDR/DLR 1997.
 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte oder Lied der Trennung, ORF-HI/WDR/BR 1999.
 Will nicht mehr weiden. Requiem für Ernst Jandl, BR/ORF-HI 2001.
 Das Couvert der Vögel, u. a. mit Gerhard Rühm, WDR 2002.
 Die Kantate oder, Gottes Augenstern bist Du, BR/MaerzMusik/Berl.Fsp. 2003 (Regie und Musik: Wolfgang von Schweinitz).
 Gertrude Stein hat die Luft gemalt, DLF/ORF 2005.
 Kabinett-Notizen, nach James Joyce, HR 2008.
 Gärten, Schnäbel, ein Mirakel, ein Monolog, ein Hörspiel, ORF/SWR 2008.
 Landschaft mit Verstoßung: Ein dreifaltiges Hörstück, mit Bodo Hell, ORF 2013.

Награди и отличия 
 1963: Theodor-Körner-Preis
 1969: Hörspielpreis der Kriegsblinden für Fünf Mann Menschen (mit Ernst Jandl)
 1973: „Австрийската почетна награда за литература“
 1976: „Литературна награда на Виена“
 1977: „Награда Георг Тракл“ за поезия
 1981: „Награда Антон Вилдганс“
 1982: „Награда Розвита“ на град Бад Гандерсхайм
 1982: „Голямата австрийска държавна награда на министерството за образование и изкуство“
 1985: „Награда на Югозападното радио“
 1985: Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold
 1987: Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst
 1989: „Награда Ханс Ерих Носак“
 1993: „Награда Фридрих Хьолдерлин на град Бад Хомбург“
 1993: „Награда манускрипте“
 1995: Jurorin bei der Verleihung des Erich-Fried-Preises an Elke Erb
 1996: Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis
 1996: „Голямата литературна награда на Баварската академия за изящни изкуства“
 1997: America Awards Prize
 1997: „Награда Дросте“ на град Меерсбург
 1997: ORF-Hörspielpreis]
 2000: „Награда Кристиан Вагнер“
 2001: Karl-Sczuka-Preis für das Hörspiel Das Couvert der Vögel
 2001: „Награда Георг Бюхнер“
 2001: Почетен доктор на университета в Билефелд
 2004: Ehrenring der Stadt Wien
 2006: Ján-Smrek-Preis, Bratislava, Slowakei
 2008: Hörspiel-Kritikerpreis des ORF für Gärten, Schnäbel, ein Mirakel, ein Monolog, ein Hörspiel
 2009: „Награда Херман Ленц“
 2010: „Награда Петер Хухел“
 2010: „Награда Хорст Бинек за поезия“ на Баварската академия за изящни изкуства
 2010: Ehrenmitglied der Akademie der bildenden Künste Wien
 2011: „Бременска литературна награда“
 2013: Niederösterreichischer Kulturpreis
 2014: Buchpreis der Wiener Wirtschaft
 2014: „Награда Йохан Беер“
 2015: Почетен гражданин на град Виена
 2015: Почетен доктор на университета в Инсбрук
 2016: „Австрийска награда за книга“ für fleurs
 2017: Günter-Eich-Preis

Бележки

Източници 
 Тази статия се основава на материал, използван с разрешение.

Външни препратки 

 Поезия от Фридерике Майрьокер в Литернет, в превод на Венцеслав Константинов
 Стихове на Фридерике Майрьокер в превод на Федя Филкова в Литературен клуб
  Профил на Фридерике Майрьокер на сайта на издателство Зуркамп
  Lyrikline: Gegenwartslyrik Фридерике Майрьокер чете свои стихове
  Майрьокер в Die LYRIKwelt
  Фридерике Майрьокер в Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek 

Австрийски писатели
Писателки
Австрийски поети
Австрийски преводачи
Сюрреализъм
Конкретна поезия
Австрийски учители
Носители на литературни награди на Германия
Носители на „Голяма литературна награда на Баварската академия за изящни изкуства“
Носители на наградата „Георг Бюхнер“
Носители на наградата „Фридрих Хьолдерлин“
Носители на Бременска литературна награда
Носители на литературни награди на Австрия
Носители на Австрийска награда за художествена литература
Носители на Литературна награда на Виена
Носители на награда „Георг Тракъл“
Носители на наградата „Антон Вилдганс“‎
Носители на награда „манускрипте“
Доктор хонорис кауза
Почетни граждани на Виена
Родени във Виена